

Carriera
Ha preso parte al Mondiale Under-20 2009 giocando la partita contro l'Uzbekistan (1-1).

Note

Collegamenti esterni
 

Calciatori inglesi